Oostrum ist der Name zweier Dörfer in den Niederlanden:

 Eastrum, niederländisch Oostrum, Dorf in der Gemeinde Noardeast-Fryslân in der Provinz Friesland
 Oostrum (Venray), Dorf in der Gemeinde Venray in der niederländischen Provinz Limburg

Oostrum ist der Familienname von:
 Devon van Oostrum (* 1993), britischer Basketballspieler
 Johanni van Oostrum, südafrikanische Opernsängerin
 Kees Van Oostrum (* 1953), niederländischer Kameramann und Filmregisseur

Siehe auch:
 Ostrum